Zvíkov est un toponyme qui peut désigner :

Zvíkov, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Zvíkov, une commune du district de Český Krumlov, dans la région de Bohême-du-Sud.
 Château de Zvíkov, un château de la commune de Zvíkovské Podhradí, dans la région de Bohême-du-Sud : le « roi des châteaux tchèques ».

Homonymie de localités en  Tchéquie